Angelópolis kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Angelópolis (ort), Antioquia, 
 Angelópolis (kommun), Antioquia,